.cym – domena najwyższego poziomu zaproponowana dla stron w języku walijskim.

cym

sv:Toppdomän#Generiska toppdomäner